Ligat ha’Al 2008/2009 (hebr. ליגת העל albo zwana Izraelską Ekstraklasą lub ze względów sponsorskich Ligat Toto) – 
była 10. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Izraelu pod tą nazwą. 
Brało w niej udział 12 drużyn, które w okresie od 30 sierpnia 2008 do 1 czerwca 2009 rozegrały 33 kolejki  meczów.  
Sezon zakończył baraż o miejsce w rozszerzonej w przyszłym sezonie do szesnastu drużyn lidze. 
Obrońcą tytułu była drużyna Beitar Jerozolima.
Mistrzostwo po raz jedenasty w historii zdobyła drużyna Maccabi Hajfa.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Baraż o Ligat ha’Al 
Maccabi Ahi Nazaret szósta drużyna Liga Leumit (2008/2009) wygrała dwumecz z Hakoah Amidar Ramat Gan o miejsce w Ligat ha’Al (2009/2010).

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Bibliografia 
 
 Ligat ha’Al 2008/2009 - rsssf
 Ligat ha’Al 2008/2009 - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Ligat ha’Al 
 Oficjalna strona IFA 

2008 w piłce nożnej
2009 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Izraelu
2008 w Izraelu
2009 w Izraelu